Drawsko může označovat:
 Drawsko Pomorskie – polské město
 Okres Drawsko – polský okres
 Drawsko (jezero) – polské jezero